Столова гора  — гора з усіченою, плоскою вершиною. Деякі приклади:
 Столова гора (ПАР) — гора в Південній Африці;
 Столова гора (Росія) — гора в Росії, Республіка Саха;
 Столові гори (Польща)

Крім того:
 Обсерваторія Столова Гора - обсерваторія на Столовій горі в Каліфорнії, США;
 84882 Тейбл Маунтін - астероїд, відкритий обсерваторією Столова Гора та названий на її честь;
 Столова Гора (сузір'я)